Seznam filmov Warner Bros. (1918-1999)
 Seznam filmov Warner Bros. (2000 - danes)